Годулян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Годулян, Виталий Иванович — украинский футбольный арбитр.
 Годулян, Константин Васильевич (1929—1996) — скульптор, член Союза художников Украины.